

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe 
 Lesieniec - część wsi Zebrzydowa w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Nowogrodziec
 Lesieniec - przysiółek wsi Gaszowice w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Syców
 Lesieniec – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Dłutów 
 Lesieniec – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Lesieniec – część wsi Leśny Rów w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo

Inne 
 Lesieniec – szczyt w Masywie Śnieżnika w Sudetach

Zobacz też 
 Lisiniec